Tremedal kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Tremedal (ort), Bahia, 
 Monte Azul (ort), Minas Gerais, 
 Tremedal (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar